Herrarnas 100 meter bröstsim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 14 och 15 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Guldet togs av amerikanska Nic Fink efter ett lopp på 55,88 sekunder. Silvret togs av italienska Nicolò Martinenghi och bronset togs av brittiska Adam Peaty.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 14 december klockan 12:50.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 14 december klockan 20:57.

Final
Finalen startade den 15 december klockan 20:44.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022